Hortência é uma forma ortograficamente incorreta de Hortênsia (flor, etc.).

Pessoas
Hortência Marcari - jogadora de basquete brasileira.
Hortência Barreto - artista plástica brasileira.

Ver também
Hortênsia
Hortênsia (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos